Different Homes is een Nederlands punkrockband uit de regio IJmond. Naast punkrock wordt de band ook wel aangeduid als skatepunk

Discografie 
 Out in the Open (North Empire, 2014)

Externe link 
 Officiële website

Nederlandse punkband